Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Noam Okun che ha battuto in finale Michaël Llodra 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Michaël Llodra (finale)
 Neville Godwin (secondo turno)
 Stéphane Huet (secondo turno)
 Jan Frode Andersen (primo turno)

 Justin Bower (primo turno)
 Jamie Delgado (secondo turno)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Solon Peppas (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 2001